Die Liste von Schutzhütten in den Alpen führt Schutzhütten und vergleichbare einfache Unterkünfte auf. Neben einer großen Zahl von Alpenvereinshütten der alpinen Vereine gibt es aber auch eine ganze Reihe, die sich in Privatbesitz befinden. Die Liste enthält einige, jedoch bei weitem noch nicht alle Hütten in den sieben Alpenanrainerstaaten Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und Slowenien. In Italien heißen solche Unterkünfte auch  und in Frankreich , ebenso teilweise in der Schweiz in Abhängigkeit vom Sprachgebiet; in Slowenien  oder .

Hütten

Siehe auch 
 Karte mit der Alpenvereinseinteilung der Ostalpen (für die Westalpen existiert bisher keine vergleichbare Karte)
 Liste der DAV-Hütten (Deutscher Alpenverein)
 Liste der ÖAV-Hütten (Österreichischer Alpenverein)
 Liste der SAC-Hütten (Schweizer Alpen-Club)
 AVS-Hüttenliste (Alpenverein Südtirol)
 FAT-Hüttenliste (Federazione Alpinistica Ticinese)
 SAT-Hüttenliste (Società Alpinistica Ticinese)
 UTOE-Hüttenliste (Unione Ticinese Operai Escursionisti)
 ÖTK-Hüttenliste (Österreichischer Touristenklub)
 weitere Verweise im Artikel Alpen.

Weblinks 

 Die Hüttenverzeichnisse der acht Mitgliedervereine von Club Arc Alpin

Einzelnachweise 

Schutzhutten in den Alpen
!Liste